Duk-Hee Lee здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Вермак 6-0, 6-3.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Avon Futures of Fort Myers